Kristkirkens (parochie, Kolding)
Kristkirkens (parochie, Kopenhagen)